Ben 10: Alien Force (animatieserie), Amerikaanse animatieserie van Cartoon Network
 Ben 10: Alien Force (computerspel), computerspel